Karaağaç kann folgende Orte bedeuten:

 Karaağaç (Türkei), eine Gemeinde in der türkischen Provinz Tekirdağ
 Karaağaç (Zypern), eine Gemeinde im Bezirk Kyrenia, Republik Zypern
 Karagatsch, ein Fluss in Bulgarien
 alte Bezeichnung der Gemeinde Lagos (Griechenland) zur Zeit des Osmanischen Reiches